Looney Tunes Collection : Les Meilleures Aventures de Bugs Bunny - volume 2 est un DVD incluant 15 cartoons Looney Tunes et Merrie Melodies avec en vedette Bugs Bunny. Il est sorti en juin 2005.

Liste des cartoons 
Tous les cartoons mettent en vedette Bugs Bunny.

Bugs Bunny